Гуардама́р-дель-Сегу́ра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия. Расположен при впадении реки Сегура в Средиземное море. Муниципалитет находится в составе комарки Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 35,58 км². Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Пляжи 
В черте города имеется 11 км широких песчаных пляжей, ряду из которых присвоены «голубые флаги». Пляжи, в основном, расположены южнее впадения Сегуры и только один, нудистский, Тоссалс, севернее устья Сегуры. На пляжах вы сможете найти штабы спасателей, центральный и главный штаб спасателей находится напротив улицы Рамона-и-Кахаля. Над ним расположены два флагштока. Обычно на них висят три фага — голубой флаг (о котором сказано выше), спасательский, и флаг уровня моря (красный — купаться запрещено, жёлтый — будьте осторожны, зелёный — вам не грозит ни малейшей опасности).

Гуардамар-дель-Сегура — южный «форпост» валенсийского наречия 
Гуардамар-дель-Сегура является самым южным населённым пунктом автономного сообщества Валенсия, где часть коренного населения использует в быту и/или понимает валенсийский диалект (валенсийское наречие или «валенсиано»), а точнее его алаканский субдиалект. По данным переписи населения 1991 года, 41,8 % населения Гуардамара-дель-Сегура могли говорить на валенсийском диалекте, и только 20,5 % населения понимали письменный текст. К 2015 году осталось говорящим на валенсийском диалекте только 15 % населения.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 
 
 Guardamar.com
 
 Puerto deportivo Marina de las dunas
 guardamardelsegura.com
 
 
 Diccionario de Guardamarenco
 

Населённые пункты Аликанте
Муниципалитеты Аликанте
Города Аликанте